Denis Lamoureux, un ancien militant du Front de libération du Québec (FLQ), identifié à l'aile nationaliste du mouvement et responsable de la propagande du premier réseau. Corédacteur du Manifeste d'avril 1963, il est arrêté en juin de cette année, condamné à 4 ans de prison à l'automne, il fut par la suite directeur du Journal de Montréal.
  (né en 1954), professeur canadien de sciences et de religion. Il a écrit un ouvrage sur la controverse entre la théorie de l'Évolution et le créationnisme.